Флегонт Тихонович Талантов(1793—1869) — протоиерей, преподаватель библейской истории в Казанском университете и Казанской духовной семинарии.

Биография 
Родился в 1793 году во Владимирской губернии, обучался во Владимирской духовной семинарии, по окончании курса которой в 1816 году поступил в Московскую духовную академию. В 1820 году окончил курс академии и был определён в Казанскую духовную семинарию преподавателем церковной истории, еврейского языка и гражданской истории; гражданскую историю преподавал до сентября 1834 года, еврейский язык — до 1842 года, а церковную историю — до 1847 года; несколько лет преподавал при семинарии греческий язык; с 1826 года был членом правления семинарии по учебной части и в течение одиннадцати лет исполнял должность библиотекаря. 

С 22 мая 1822 года был назначен священником и ключарем Благовещенского кафедрального собора в Kaзани и в последней должности оставался более тридцати лет. С 29 мая 1823 года ему было поручено преподавание церковно-библейской истории в Казанском университете.

В октябре 1823 года он был назначен членом-казначеем вновь открывшегося духовного попечительства и оставался в этой должности свыше 40 лет. В сентябре 1825 года по представлению университета был возведён в сан протоиерея; с 25 июля 1828 года до самой смерти состоял присутствующим членом консистории; 1 марта 1832 года назначен протоиереем Благовещенского кафедрального собора. При введении университетского устава 1835 года он был уволен от чтения лекции при университете.

В мае 1843 года при открытии Казанской духовной академии синод назначил его действительным членом конференции академии в числе десяти лиц от местного духовенства. В декабре 1826 года он был избран членом Общества любителем отечественной словесности; в 1840—1865 годах состоял членом Казанского губернского статистического комитета.

Был награждён в 1832 году скуфьёй и в 1832 году — наперсным крестом за службу при университете.

Им напечатано «Слово на день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня», произнесенное при освящении университетской церкви («Казанские Известия» за 1825 г.). 

Скончался в Казани  года настоятелем Казанского девичьего монастыря.

Литература 
 
 Талантов, Флегонт Тихонович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета : За сто лет (1804—1904) / Под ред. заслуж. орд. проф. Н. П. Загоскина. — Казань, 1904. — Т. 1. — С. 175.
 Малицкий Н. В. Списки воспитанников Владимирской духовной семинарии : 1750—1900. — Москва : Печатня А. И. Снегиревой, 1902. — С. 282.

Выпускники Владимирской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Преподаватели Казанской духовной семинарии